Флаг се́льского поселе́ния Головачёвское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Головачёвское Луховицкого муниципального района Московской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг учреждён 22 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3147.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Головачёвское по правилам и традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Первый флаг Головачёвского сельского поселения был утверждён 20 февраля 2007 года, решением № 64/18:

Флаг Головачёвского сельского поселения представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее у древка красную вертикальную полосу (шириной в 1/6 длины полотнища) и примыкающую к ней голубую нисходящую полосу (шириной в 1/5 длины полотнища) с тремя белыми трилистными крестами; верхний и нижний края голубой полосы упираются соответственно в углы вверху и внизу жёлтой части полотнища.

22 марта 2007 года, Решением № 68/19, была изменена ширина красной полосы:

Флаг Головачёвского сельского поселения представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее у древка красную вертикальную полосу (шириной в 1/5 длины полотнища) и примыкающую к ней голубую нисходящую полосу (шириной в 1/5 длины полотнища) с тремя белыми трилистными крестами; верхний и нижний края голубой полосы упираются соответственно в углы вверху и внизу жёлтой части полотнища

Обоснование символики 
Основной фигурой флага является трилистный крест — символ православия, Троицы, воскресения Христа.

Наличие трёх трилистных крестов аллегорически отображает объединение в составе Головачёвского поселения трёх бывших сельских администраций (Гольцовской, Аксёновской, и Выкопанской).

С северо-востока границы района омывают воды реки Оки, символически отражённой на флаге лазоревой перевязью.

Золотое поле флага символизирует пашни ОАО «Луховицкий».

Территориальное отношение сельского поселения к Московской области символически отражено на флаге красной вертикальной полосой.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Это интересно 
9 ноября 2006 года, Решением № 50/14, было утверждено Положение о флаге сельского поселения Головачёвское не содержащее ни рисунка, ни описание флага:

1. Описание флага сельского поселения Головачёвское: «Флаг сельского поселения Головачёвское представляет собой…»

2. Обоснование символики флага сельского поселения Головачёвское: «Текст обоснования символики флага».

Недостающие данные о флаге были внесены 20 февраля 2007 года Решением № 64/18.

Примечания